Treia (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Treia (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Macerata